Рукель, Рүкәл (азерб.), Рукал, Нукор (тат.), Нукол (тат.) — село в Дербентском районе Дагестана.
 Рукель (Рукли) — принц, сын великого князя литовского Миндовга.